Паташня — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Паташня — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Паташня — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

См. также 
 Поташня